Bagre, en zoología, puede referirse a:

 Bagre (género), género taxonómico de Siluriformes de América que comprende cuatro especies: Bagre bagre, Bagre marinus, Bagre panamensis y Bagre pinnimaculatus.
 El nombre vulgar de varias especies de ciprínidos.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes topónimos:

 Bagre (Pará), municipio del estado de Pará (Brasil).
 El Bagre, municipio del departamento de Antioquia (Colombia).

Además, puede referirse a:

 «El bagre», apodo de Juan Vicente Gómez, dictador venezolano.

Enlaces externos